Cherish може означати: 
 Cherish (гурт) — американський R&B та хіп-хоп квартет 
 «Cherish» (пісня The Association) — пісня американського гурту The Association
 «Cherish» (пісня Kool & the Gang) — пісня американського соул-гурту Kool & the Gang
 «Cherish» (пісня Мадонни) — пісня американської співачки  Мадонни